Александар Мандић се може односити на:
 Александар Мандић (редитељ)
 Александар Мандић (писац)